Даре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.

Население составляет 234 человека (2008 г.), плотность населения составляет 234 чел./км². Занимает площадь 1 км². Почтовый индекс — 38080. Телефонный код — 0465.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики